La Serie A1 1985-86 fue la edición número 64 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 6 de octubre de 1985. Los doce mejor clasificados accederían a los playoffs, junto con los cuatro primeros clasificados de la Serie A2. Los clasificados en las cuatro últimas posiciones perderían la categoría.

El campeón sería por vigésimo segunda vez en su historia el Tracer Milano tras derrotar en la final al Mobilgirgi Caserta en tres partidos. Descendieron a la Serie A2 Opel Reggio Calabria, Stefanel Trieste, Benetton Treviso y Mulat Napoli, mientras que consiguieron plaza de ascenso Libertas Livorno, Yoga Bologna, Giomo Venezia y Fantoni Udine.

Temporada regular

Clasificación

Playoffs

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket

1986
Baloncesto en 1985
Baloncesto en 1986